Varsel kan syfta på:

 Varsel (arbetskonflikt) – förhandsbesked om stridsåtgärder vid en arbetskonflikt
 Varsel om uppsägning – ett begrepp inom svensk arbetsrätt
 Varsel (paranormalt) – i folktron namnet på ett övernaturligt eller parapsykologiskt fenomen 
 Varsel (roman) – en skräckroman av Stephen King